Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Girona. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 17000.

 
Girona
Gemeenten